Listy rankingowe FIDE ukazują się od 1970 roku. Pierwszym liderem listy mężczyzn był Bobby Fischer, natomiast kobiet, które sklasyfikowane po raz pierwszy zostały w dniu 1 lipca 1972 r. - Nona Gaprindaszwili.

W 1971 r. ukazały się dwie listy rankingowe, w latach 1972-1980 – po jednej, od 1981 r. Międzynarodowa Federacja Szachowa publikowała dwie listy rocznie (w styczniu i lipcu), stan ten trwał do końca 1999 roku. W połowie 2000 r. listy zaczęto publikować kwartalnie (4 w roku – w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku), a od lipca 2009 r. – co 2 miesiące (sześciokrotnie w roku). W dniu 1 lipca 2011 r. ukazała się setna lista rankingowa FIDE.

Od 1 lipca 2012 r. listy rankingowe publikowane są w odstępach miesięcznych, również tego dnia ukazały się pierwsze listy dla szachów szybkich oraz błyskawicznych.

Liderzy na listach rankingowych FIDE

Polska - liderzy na listach rankingowych FIDE

Uwagi 
 Na listach TOP 100 (zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet) każdej listy rankingowej klasyfikowani są tylko zawodnicy aktywni, dlatego np. Bobby Fischer, który w roku 1976 wciąż posiadał ranking 2785, z powodu nieaktywności nie był klasyfikowany w TOP 100 i pierwszą pozycję z tym zestawieniu zajmował Anatolij Karpow z rankingiem 2695. Taka sama sytuacja miała miejsce na liście 75 (01.04.2006), na której posiadający najwyższą punktację Garri Kasparow (2813) nie został sklasyfikowany z powodu zakończenia kariery oraz na liście 70 (01.01.2005), na której Judit Polgár nie została ujęta w TOP 50 z powodu nieaktywności po urodzeniu dziecka.
 Na listach 38, 39 i 40 nie uwzględniono Garriego Kasparowa, posiadającego wówczas najwyższy ranking na świecie (2805), który został wraz z Nigelem Shortem wykluczony z Międzynarodowej Federacji Szachowej na okres półtora roku za odmowę rozegrania meczu o mistrzostwo świata na warunkach przedstawionych przez FIDE (patrz: PCA).
 W styczniu 1987 roku podniesiono rankingi o 100 pkt wszystkim kobietom sklasyfikowanym na liście FIDE, z wyjątkiem Zsuzsy Polgár, która wszystkie do tej pory oceniane partie rozegrała z mężczyznami.

Przypisy

Bibliografia 
 Szachy nr 4/1990, str. 80-83 oraz kolejne listy rankingowe FIDE
 Archive of FIDE Top Lists

Linki zewnętrzne 
 FIDE Ratings 
 FIDE - World Chess Federation, Online ratings, individual calculations 

Szachy
Rankingi sportowe

ca:Llista FIDE